Es el Gobierno de la Generalidad de Cataluña actual desde el 26 de mayo de 2021, correspondio a la XIII legislatura parlamentaria del periodo democrático y sucedió al Gobierno de Cataluña 2018-2021.

Composición del Gobierno

Línea temporal

Secretarios Generales

Notas

Gobierno de Cataluña